Julolaelaps  — род клещей (Dermanyssoidea) семейства Laelapidae из отряда .
10 видов. Афротропика и Неотропика (Тринидад). Обнаружены на многоножках (Myriapoda) семейств Julidae и Spirostreptidae из класса двупарноногие (Diplopoda).

 Julolaelaps buensis Maes, 1983 — Камерун
 Julolaelaps cameroonensis Maes, 1983 — Камерун
 Julolaelaps dispar Berlese, 1916
 Julolaelaps excavatus Fain, 1987 — Конго, Киншаса
 Julolaelaps idjwiensis Fain, 1987 — Руанда
 Julolaelaps madiakokoensis Fain, 1987 — Конго, Киншаса
 Julolaelaps moseri Hunter & Rosario, 1986 — Тринидад
 Julolaelaps paucipilis Fain, 1987 — Конго, Киншаса
 Julolaelaps serratus Maes, 1983 — Камерун
 Julolaelaps vandaelensis Maes, 1983 — Камерун

Примечания 

Laelapidae
Роды паукообразных